Pagana – cognome italiano
 Pagana – seguace del paganesimo